Municipio de Choctaw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Choctaw (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Choctaw (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.